Ахве́рдов — фамилия. Известные носители:

 Ахвердов, Абдуррагим-бек Асадбек оглы (1870—1933) — азербайджанский писатель, драматург, переводчик, публицист, театральный и общественный деятель, классик азербайджанской литературы;
 Ахвердов, Гавриил Васильевич (1(13).6.1865 — 1930, Ленинград) — генерал-майор (1917?); офицер лейб-гв. 2-го стр. полка, в первую мировую войну в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа; 
 Ахвердов, Иван Васильевич (1873—1931) — генерал-майор; участник русско-японской и первой мировой войн.
 Ахвердов, Иван Федорович — историк, автор исторического труда «Армения в пятом веке. Сочинение Ивана Ахвердова» (1878 г.) Статский советник, чиновник канцелярии Главного управления Наместника Кавказа. Брат Юрия и Николая Ахвердовых
 Ахвердов, Иосиф Николаевич (1916-2007) — ученый в области строительства, инженер-технолог.
 Ахвердов, Иосиф Аветович — купец 1-ой гильдии, нефтепромышленник, основатель Общества Грозненского нефтяного производства фирмы "И.А. Ахвердов и К"
 
 Ахвердов, Фёдор Исаевич (1773—1820) — российский генерал грузинского происхождения, участник Кавказской войны;
 Ахвердов, Юрий Федорович — личный врач Воронцова М. С. автор труда «Тифлисские амкары. Из записок Ю. Ф. Ахвердова» (1883 г.). Брат Ивана и Николая Ахвердовых

Примечания